18-й национальный чемпионат Казахстана по футболу, в котором приняли участие 14 клубов. Турнир проводился с 7 марта по 2 ноября 2009 года.

20 января 2009 года в адрес Федерации Футбола Казахстана поступило письмо из Управления туризма, физической культуры и спорта акимата г. Алма-Ата, в котором говорилось, что АО ПФК «Кайрат» не будет участвовать в Премьер-лиге-2009 из-за финансовых проблем. В то же время, ГКП ФК «Кайрат» выразил готовность выступать в первенстве среди клубов первой лиги. Вместо отказавшихся от участия в чемпионате «Кайрата» и «Намыса» в Премьер-лигу возвращены «Кызылжар» (Петропавловск) и ФК «Атырау», занявшие соответственно 13-е и 15-е места в прошлом чемпионате. Место расформированного ФК «Алма-Ата» должен был занять ФК «Экибастуз», финишировавший в чемпионате-2008 на 14-м месте, однако эта команда также отказалась от участия в турнире, и его место занял «Восток» (Усть-Каменогорск), закончивший предыдущий чемпионат на последнем, 16-м, месте.

Обыграв 30 октября 2009 года в перенесенном матче 18 тура костанайский «Тобол» со счётом 5:2, «Актобе» за тур до финиша чемпионата обеспечил себе первое место в турнирной таблице. Таким образом, «Актобе» стал чемпионом Казахстана в 4-й раз (до этого были титулы в 2005, 2007 и 2008 годах). Кроме того, «Актобе» стал первым клубом, который завоевал золотые медали 3 раза подряд.

«Локомотив» (Астана) не прошел лицензирование УЕФА, его место в Лиге Европы занял костанайский «Тобол».

Регламент 
В случае равенства очков у двух или более команд, для распределения мест последовательно учитывалось:

 Количество побед во всех матчах.
 Результаты личных встреч (количество очков, разница забитых и пропущенных мячей, количество забитых мячей, количество забитых мячей на выезде).
 Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах.
 Количество забитых мячей во всех матчах.
 Количество забитых мячей на выезде во всех матчах.
 В текущей таблице чемпионата — место в предыдущем чемпионате, в итоговой — результат дополнительного матча (или турнира, если количество таких команд более двух).

Итоговая таблица 

«Восток» (Усть-Каменогорск) и «Казахмыс» (Сатпаев) лишены по 3 очка, «Кызылжар» (Петропавловск) лишён 7 очков за неисполнение решений Контрольно-дисциплинарного комитета ФФК.

Результаты матчей

Переходный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

См. также 
 Чемпионат Казахстана по футболу 2009

Ссылки 
 Сезон-2009
 Премьер-лига

2009